Юрий Юров:
 Юров, Юрий Михайлович (1941—2007) — альтист, Народный артист Российской Федерации.
 Юров, Юрий Яковлевич (1914—1995) — советский конструктор-электротехник, профессор.